Romagnola – razza bovina
 Romagnola – razza di pollo 
 Romagnola – opera teatrale di Luigi Squarzina del 1957